Кадилово — название населённых пунктов в России:

 Кадилово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Кадилово — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.